Il doppio del torneo di tennis Seoul Open 1994, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stéphane Simian e Kenny Thorne che hanno battuto in finale Kent Kinnear e Sébastien Lareau 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (semifinali)

<li> Brett Steven /  Sandon Stolle (quarti di finale)
<li> Kent Kinnear /  Sébastien Lareau (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone dal sito dell'ITF

Seoul Open 1994